A 2023-as Championship League egy profi, meghívásos snookertorna volt, melyet 2022. december 19. és 2023. március 2. között rendeztek a leicesteri Morningside Arenaban. Ez a verseny a 2022–2023-as szezon része, de nem pontszerző torna, tehát világranglistapontok nem jártak érte. Minden mérkőzést három nyert frame-ig játszottak.

A 2022-es tornát John Higgins nyerte, Stuart Binghamet legyőzve 3–2-re. Higgins megvédte címét és negyedik alkalommal nyerte meg a tornát, mivel a 2023-as döntőben 3–1-re legyőzte Judd Trumpot.

Díjazás 
A 2023-as Championship League (meghívásos) pénzdíjai alább olvashatóak:

Csoport 1–7.
Győztes: 3000 £
Második helyezett: 2000 £
Elődöntős: 1000
Frame-győzelem (csoport meccsek): 100 £
Frame-győzelem (kieséses szakasz): 300 £
Legnagyobb brake: 500 £

Győztesek csoportja
Győztes: 10 000 £
Második helyezett: 5000 £
Elődöntős: 3000 £
Frame-győzelem (csoport meccsek): 200 £
Frame-győzelem (kieséses szakasz): 300 £
Legnagyobb brake: 1000 £

Lebonyolítás 

A versenyen minden csoportot hét játékos alkotott. Az 1. csoportban, minden játékos egyszer megmérkőzött egymással egy 5 nyert frame-ig tartó meccsen. A játékosok minden megnyert mérkőzésért egy pontot kaptak, ezután a frame-különbségek határozták meg a tabellán elfoglalt pozíciókat. A csoport első négy helyezettje továbbjutott a rájátszásba (kieséses szakasz), ahol az 5 nyert frame-ig tartó elődöntőkben és egy döntőben dőlt el ki nyerte a csoportot. A csoportgyőztes továbbjutott a Győztesek csoportjába. A második, harmadik, negyedik, és az ötödik helyezett továbbjutott a következő csoportba. A hatodik és hetedik helyezett kiesett a tornáról.

Ezután a négy továbbjutó játékost, három újabb várta a következő csoportban. A 7. csoport végén az utolsó csoportgyőztes továbbjutott és így kialakult a Győztesek csoportjának végleges formája. A 7. csoport maradék hat helyezettje kiesett a tornáról.

A Győztesek csoportjában szintén a korábbi szabályoknak megfelelően minden játékos egyszer megmérkőzött egymással egy 5 nyert frame-ig tartó meccsen. A csoport első négy helyezettje továbbjutott a kieséses szakaszba, ahol az 5 nyert frame-ig tartó elődöntőkben és egy döntőben dőlt el ki nyerte a tornát.

1. csoport 
Az 1. csoportot 2022. december 19-én és 20-án játszották. Jack Lisowski nyerte a csoportot, és így bejutott a Győztesek csoportjába.

Meccsek

Tabella

Rájátszás

2. csoport 
A 2. csoportot 2022. december 21-én és 22-én játszották. Stuart Bingham nyerte a csoportot, és így bejutott a Győztesek csoportjába.

Meccsek

Tabella

Rájátszás

3. csoport 
A 3. csoportot 2023. január 3-án és 4-én játszották. Kyren Wilson nyerte a csoportot, és így bejutott a Győztesek csoportjába.

Meccsek

Tabella

Rájátszás

4. csoport 
A 4. csoportot 2023. január 5-én és 6-án játszották. Judd Trump nyerte a csoportot, és így bejutott a Győztesek csoportjába.

Meccsek

Tabella

Rájátszás

5. csoport 
Az 5. csoportot 2023. február 7-én és 8-án játszották. John Higgins nyerte a csoportot, és így bejutott a Győztesek csoportjába.

Meccsek

Tabella

Rájátszás

6. csoport 
A 6. csoportot 2023. február 9-én és 10-én játszották. Neil Robertson nyerte a csoportot, és így bejutott a Győztesek csoportjába.

Meccsek

Tabella

Rájátszás

7. csoport 
A 7. csoportot 2023. február 27-én és 28-án játszották.. Hsziao Kuo-tong nyerte a csoportot, és így bejutott a Győztesek csoportjába.

Meccsek

Tabella

Rájátszás

Győztesek csoportja 
A Győztesek csoportját 2023. március 1-én és 2-án  játszották. John Higgins nyerte a csoportot és így a tornát is.

Meccsek

Tabella

Rájátszás

Százas breakek 
Összesen: 159

Félkövér: Legnagyobb break a jelzett csoportban.

Nyeremények 

Megjegyzések
Zöld mező: csoportgyőztes.
Félkövér: legnagyobb brake a csoportban.
Zárójel: Helyezés a verseny kezdete előtt, 2022. december 19.

Az összes pénzdíj pénzneme angol font.
(a) Mark Selby az 5. csoport lejátszása előtt visszalépett a tornától.
(b) Robert Milkins a 7. csoport lejátszása előtt visszalépett a tornától.

Jegyzetek 

Sznúker az Egyesült Királyságban
2023 a snookerben